Trentin steht für:
 Trentino, Autonome Provinz Trient in Norditalien

Trentin ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Trentin (1926–2007), italienischer Politiker
 Guido Trentin (* 1975), italienischer Radrennfahrer
 Matteo Trentin (* 1989), italienischer Radrennfahrer
 Pierre Trentin (* 1944), französischer Radrennfahrer
 Silvio Trentin (1885–1944), italienischer Partisan, Jurist und Hochschullehrer für Verwaltungsrecht
 Valentin Trentin (* 1948), Schweizer Politiker (SP)